Ел Пара има више значења:

 Ел Пара (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пара (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пара (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику